Spis alfabetyczny systemów orderowo-odznaczeniowych we wszystkich krajach Europy.

Albania

Andora

Austria i Austro-Węgry 
 Republika Austrii

 Cesarstwo Austrii i Austro-Węgry

Belgia

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czarnogóra

Czechosłowacja

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Gruzja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Jugosławia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Macedonia Północna

Malta

Mołdawia

Monako

Naddniestrze

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rosja

Rumunia

San Marino

Serbia

Słowacja

Słowenia

Stolica Apostolska

Szwajcaria

Szwecja

Ukraina

Watykan 
 Patrz: Stolica Apostolska ↑

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

ZSRR 
 Patrz: Rosja ↑

Europa